Кубок шотландской лиги () — соревнование по системе на выбывание для шотландских футбольных клубов Премьер-лиги и Футбольной лиги. Ежегодно проводится Шотландской футбольной ассоциацией.

Турнир был основан в 1947 году. Формат розыгрыша был позаимствован у предшественника трофея — Южного кубка лиги. Кубок шотландской лиги является вторым по значимости кубковым соревнованием в Шотландии после национального Кубка страны. Включает в себя 42 участника — 30 коллективов Футбольной лиги и 12 — Премьер-лиги.

Глазговскому клубу «Рейнджерс» принадлежит рекорд по обладанию данным трофеем — на «счету» «джерс» их 27 при 34 участиях в финальных встречах. Второе место за земляками «светло-синих» — «Селтиком», у «кельтов» 17 побед при 32 финалах.

Текущим обладателем трофея является «Селтик».

Финалы 

До 1981 года в случае ничейного результата финального поединка проводились переигровки, с начала 80-х годов для определения победителя в играх, закончившихся мирным исходом, стало назначаться дополнительное время, если же и оно не выявляло сильнейшего, пробиваются послематчевые пенальти.

Расшифровка к таблице

Результаты

Победы по клубам

Примечания

См. также 
 Список победителей Кубка Шотландии по футболу

Ссылки 
 Список финалов Кубка шотландской лиги на www.rsssf.com 

Кубок шотландской лиги по футболу